Příjmení Ireland nosí více významných osobností:

 John Ireland – více osob
 Kathy Ireland (* 1963) – americká supermodelka, herečka a podnikatelka
 Mike Ireland (* 1974) – kanadský rychlobruslař